Karkow ist der Name folgender Orte: 

 Karkow, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Karkowo (Gościno)
 Karkow, ehemals im Kreis Saatzig, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Karkowo (Powiat Stargardzki)

Karkow ist der Nachname folgender Personen:
 Mechthild Karkow (* 20. Jh.), deutsche Violinistin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Karko